Salvadoraceae – rodzina z rzędu kapustowców (Brassicales). Obejmuje 3 rodzaje z 9 gatunkami. Rośliny te występują często na glebach zasolonych, a ich zasięg obejmuje tropikalną Afrykę i Azję.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i niewielkie drzewa o pędach nagich lub biało omszonych, czasem (Azima) uzbrojonych w ciernie.
 Liście Naprzeciwległe, pojedyncze, z drobnymi przylistkami lub bez nich. Blaszka liściowa skórzasta, czasem zgrubiała (gruboszowata), całobrzega.
 Kwiaty Rozdzielnopłciowe lub obupłciowe, drobne, promieniste, zebrane w szczytowe lub kątowe kwiatostany. Kielich dzwonkowaty lub jajowaty, z 3 lub 4 ząbkami, czasem 4-dzielny. Płatki korony 4 wolne lub zrosłe u nasady (Salvadora). Pręciki cztery. Zalążnia górna, 1- lub 2-komorowa, z 1 lub 2 zalążkami w każdej z komór. Słupek krótki, zwieńczony rozwidlonym lub nierozwidlonym znamieniem.
 Owoce Pestkowiec lub jagoda z błoniastym lub papierzastym endokarpem.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców. Stanowi grupę siostrzaną dla rodziny Bataceae.

 Podział rodziny na rodzaje
 Azima Lam.
 Dobera Juss.
 Salvadora L.

Przypisy